Glaisher ist:

Name folgender Personen:

 James Glaisher (1809–1903), englischer Meteorologe und Aeronaut
 James Whitbread Lee Glaisher (1848–1928), englischer Mathematiker

Außerdem:
 Glaisher (Mondkrater), benannt nach James Glaisher

Siehe auch:
 Konstante von Glaisher-Kinkelin